Fougeré (doorverwijspagina), gemeenten in Frankrijk
Fougère, classificatie van parfums